Первая словацкая футбольная лига 1993/1994 () — 1-й сезон чемпионата Словакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Словакии на rsssf.com

1993/1994
Словакия
Словакия
Спорт в Словакии в 1993 году
Спорт в Словакии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994